Misrachi steht für:
 Misrachi, eine zionistische Bewegung
 Misrachi-Haus, am Wiener Judenplatz gelegen, Teil des Jüdischen Museums

Misrachi oder Mizrachi ist der Familienname folgender Personen:
 Elia Misrachi (1455–1526), jüdischer Gelehrter in Konstantinopel
 Elieser Misrachi (* 1945), israelischer Politiker
 Michael Mizrachi (* 1981), US-amerikanischer Pokerspieler
 Robert Mizrachi (* 1978), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Misrach
 Mizrahi
 Mizrachim